The Best FIFA Football Awards — церемония награждения, ежегодно проводимая организацией ФИФА с 2016 года. Её целью считается вручение различных наград за индивидуальные достижения в футболе. Первую самостоятельную церемонию ФИФА провела 9 января 2017 года в Цюрихе, Швейцария.

Победители

The Best FIFA Men’s Player

The Best FIFA Women’s Player

The Best FIFA Goalkeeper

The Best FIFA Men’s Coach

The Best FIFA Women’s Coach

FIFA Fair Play Award

FIFA Puskás Award

FIFA Fan Award

FIFA FIFPro World11

См. также 
 Золотой мяч
 Золотой мяч ФИФА
 Игрок года ФИФА

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные награды
Награды, появившиеся в 2016 году
The Best FIFA Football Awards
Награды ФИФА